Erdal Inönü (1926-2007), physicien et homme politique turc ;
 İsmet İnönü (1884-1973), militaire et un homme politique turc ;

 Stade BJK İnönü, stade de football turc situé à Istanbul ;

 Batailles d'İnönü qui se sont déroulées près de la ville d'İnönü ;
 İnönü est un chef-lieu de district de la province de Eskişehir en Turquie.

Homonymie de patronyme turc